Вила́р-ду-Мо́нти (порт. Vilar do Monte) — топоним.

 Вилар-ду-Монти (Барселуш) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Вилар-ду-Монти (Маседу-ди-Кавалейруш) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Браганса.
 Вилар-ду-Монти (Понти-ди-Лима) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.